Берёзовые Мосты́ () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Заозерского сельского поселения.

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 127 человек.

История 
В писцовых книгах Обонежской пятины за 1563 г. значится как Березовец на Мантере.
До революции входила в состав деревни Мандера.

Достопримечательности 
В деревне находится выявленный памятник архитектуры — жилой дом Алькиной, постройки конца XIX века. Представляет собой традиционный деревянный карельский дом-комплекс типа «равноширокий брус». На 2020 год состояние жилой части дома удовлетворительное, однако отсутствует остекление чердачных окон, в хозяйственной части имеются значительные деформации крыши.

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района